Massimo Scoponi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Norberto Scoponi – ex calciatore argentino